Pârâul Rece se poate referii la:

Locuri
Pârâul Rece, Brașov - localitate în județul Brașov, Transilvania, România
Cursuri de apă
Pârâul Rece, Brătei - afluent al râului Valea Neagră
 Pârâul Rece, Tâmpa -  afluent al râului Tâmpa.
 Pârâul Rece, Jiul de Vest - afluent al râului Jiul de Vest
 Pârâul Rece, Valea din Mijloc - unul din brațele care formează Râul Valea din Mijloc
 Pârâul Rece, Pârâul Mic - afluent al Pârâul Mic